Robertstown kan syfta på följande platser:

Australien 

 Robertstown (ort i Australien), South Australia, Goyder,

Irland 

 Robertstown (ort i Irland), Leinster, Kildare,

Liberia 

 Robertsport (regionhuvudort), Grand Cape Mount County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar